Districtes de Bihar (Índia)
 Districte de Champaran
 Districte d'East Champaran
 Districte de West Champaran